San Carlo (San Carlos en idioma italiano) puede hacer referencia a:

 San Carlo, una empresa italiana de alimentación.
 San Carlo Canavese, una localidad italiana de la provincia de Turín.
 San Carlo alle Quattro Fontane, una iglesia construida entre 1638 y 1641 en la ciudad de Roma.